Оле́г Серге́евич Че́хов (9 апреля 1922, Москва — 23 июля 2003, Москва) — советский волейбольный тренер и арбитр. Заслуженный тренер СССР (1957). Судья международной категории (1972). Заслуженный работник физической культуры РСФСР.

Биография 
Тренерская карьера Олега Чехова началась в 1949 году в женской волейбольной команде СКИФ (Москва), которую он возглавлял до 1951 года. В 1951—1955 — тренировал мужскую молодёжную сборную СССР, а в 1954—1956 — национальную сборную Советского Союза. В 1963—1966 — старший тренер, а в 1967—1969 — тренер (ассистент Г.Ахвледиани) женской сборной СССР — чемпиона Европы 1963 и 1967, серебряного призёра Олимпийских игр 1964, чемпиона Олимпиады-1968. В 1973—1978 — старший тренер женской команды «Локомотив» (Москва).

В 1951 работал в ГДР тренером-консультантом Федерации волейбола страны. В 1957—1963 — тренер отдела волейбола Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта при Совете Министров СССР, в 1969—1973 — тренер-методист Федерации волейбола СССР. В 1979—1983 — старший тренер отдела спортивных игр Спорткомитета РСФСР.

В 1953—1963 параллельно с тренерской деятельностью Олег Чехов судил игры чемпионатов СССР, а в 1962, 1970 и 1974 — также игры чемпионатов мира среди женщин. В 1957—1976 — член судейской комиссии ФИВБ. В 1957 ему было присвоено звание судьи всесоюзной, а в 1972 — международной категории. В 1979—1992 — член Президиума Всесоюзной коллегии судей.

В 1951—1973 Олег Чехов являлся членом президиума Всесоюзной секции волейбола, Федерации волейбола СССР. В 1991—2003 — член Президиума Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), в 1991—1999 и 2001—2003 — вице-президент ВФВ. В 1992—2003 — председатель Всероссийской коллегии судей.

О. С. Чехов является автором сценариев учебных фильмов, книг, методических пособий и разработок по волейболу.

Участник Великой Отечественной войны. В 1941—1944 воевал на Юго-Западном и Воронежском фронтах. Кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалей. За достижения в спорте награждён орденом «Знак Почёта» (1969), почётными знаками.

Умер в 2003 году. Похоронен на Введенском кладбище (23 уч.).

Тренерская карьера 
 1949—1951 — СКИФ (Москва) — женщины — главный тренер;
 1951 — тренер-консультант Федерации волейбола ГДР;
 1951—1955 — мужская молодёжная сборная СССР — тренер;
 1953 — мужская студенческая сборная СССР — тренер;
 1954—1956 — мужская сборная СССР — тренер;
 1957—1959 — главный тренер отдела волейбола Всесоюзного спорткомитета;
 1959—1963 — главный тренер-методист Федерации волейбола СССР;
 1963—1966 — женская сборная СССР — старший тренер;
 1967—1969 — женская сборная СССР — тренер;
 1969—1973 — тренер-методист отдела волейбола Всесоюзного спорткомитета;
 1973—1978 — «Локомотив» (Москва) — женщины — главный тренер.

Тренерские достижения 
 Мужская сборная СССР:
 бронзовый призёр чемпионата мира 1956 (тренер).
 Студенческая мужская сборная СССР:
 чемпион Всемирных студенческих игр 1953.
 Женская сборная СССР:
 серебряный призёр Олимпийских игр 1964 (старший тренер).
 чемпион Европы 1963 (старший тренер).
 победитель Олимпийских игр 1968 (тренер).
 чемпион Европы 1967 (тренер).

Награды и звания 
 Орден Красной Звезды (1944).
 Орден Отечественной войны 2-й степени (1985).
 Орден «Знак Почёта» (1969).
 Почётное звание «Заслуженный работник физической культуры РСФСР».
 Благодарность Президента Российской Федерации (1998).
 Почётное спортивное звание «Заслуженный тренер СССР» (1957)
 Почетный знак «За заслуги в олимпийском движении России» (1997).
 Почётный знак «Отличник физической культуры СССР».
 Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».
 Большая серебряная медаль ФИВБ.

Литература 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов. Москва: Издательства «Человек» и «Спорт» — 2016.

Ссылки 
 Биография
 Спортивный некрополь

Волейбольные тренеры СССР
Заслуженные тренеры СССР
Тренеры мужской сборной СССР по волейболу
Тренеры женской сборной СССР по волейболу
Судьи всесоюзной категории
Кавалеры ордена Красной Звезды
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Кавалеры ордена Отечественной войны I степени
Похороненные на Введенском кладбище